Carmen Zubillaga – modella, attrice e conduttrice televisiva venezuelana, Miss Mondo 1955
 Javier Zubillaga – allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente sportivo spagnolo
 Omar Zubillaga – cestista uruguaiano